Валдис Руя , настоящее имя Валдис Крикис  (9 января 1928 — 27 сентября 2020) — русский и латышский поэт. Заслуженные деятель культуры Латвийской ССР (1987).

Биография 
Родился 9 января 1928 года в Руйиене. После средний школы окончил студию Художественного театра им. Яниса Райниса и Высшие литературные курсы в Москве.  В 1955 году выходит первый сборник «Падают сосульки». С 1957 года член Союза писателей Латвии. С 1960 по 1963 год директор Драматического театра. С 1963 по 1966 год директор Национальной оперы.

Скончался 27 сентября 2020.

Награды и звания 
 Заслуженные деятель культуры Латвийской ССР (1987).
 Серебряная медаль имени Александра Фадеева (1985, за книгу «Земля стрелков»).
 Почетный гражданин Руйиенский края (2011).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Объединение творческих союзов Латвии 
 На сайте Латвийского национального театра

Литература 
 Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 501.-502.lpp.
 Ūdre D. «Gribu ilgi būt». Karogs, 1974. — 9.
 Osmanis J. Sava laika ierindnieks. Valda Rūjas portreta kontūras. Karogs, 1988. — 1.
 Lija Blūma. Intervija ar Valdi Rūju. «Rasa» — Nr. 2 (2003)
 Landrāts Jānis. Dzejnieks atkal alojas : [Par neprecizitātēm vēsturisku faktu atspoguļošanā dzejnieka Valda Rūjas «Raibajā grāmatā» un rakstā «Ziemeļlatvija — Dziesmu svētku šūpulis» («Lauku Avīze» — 06.06.98.)] // Rūjienas Vēstnesis. — (1998). — 26.jūn., 3.lpp.
 Briedis Andris. Mūžs — raibas puķes : [Par Valda Rūjas «Raibo grāmatu»] // Liesma. — (1998). — 25.marts, 5.lpp
 Auziņš, Arnolds «Dāmas, lasot Tavu dzeju…» :Valdim Rūjam — 70 // Lauku Avīze — 1998. — 10.janv. 7.lpp. il. — (Mājas viesis).

Поэты Латвии
Латышские писатели
Поэты СССР
Заслуженные деятели культуры Латвийской ССР